Dragalina se poate referi la:

Ioan Dragalina, general român
 Dragalina, localitate în județul Călărași
 Dragalina (Cristinești) și Dragalina (Hlipiceni), localități în județul Botoșani
  Dragalina, haltă CFR între gările Tutova și Bârlad.